Beyond the Gates — второй альбом дэт-метал-группы Possessed, вышедший в 1986 году.

Об альбоме 
Beyond the Gates является вторым полноформатным альбомом группы. Альбом выдержан немного в другом направлении, в отличие от дебютного Seven Churches. По сравнению с Seven Churches, Beyond the Gates имеет более техничную игру и немного грязный звук. Из-за плохой продюсерской работы в композициях не было мощи, как в предшественнике. Beyond the Gates стал признаком упадка Possessed, т.к. они выпустили EP The Eyes of Horror перед официальным распадом.

Недавно в интервью журналу Guitar World вокалист Possessed Джефф Бесерра сказал, что Beyond the Gates должен был стать более успешным коммерчески, поскольку их предыдущий альбом  был запрещен во всех крупных магазинах из-за перевернутого креста на обложке.

Список композиций 
 Вся музыка написана Майком Торраро, за исключением треков 3, 5 и 9 (Ларри ЛаЛонде). Все тексты песен написаны Джеффом Бесеррой, за исключением треков 1 и 11 (Instrumental)

Участники записи 
 Джефф Бесерра — вокал, бас-гитара
 Ларри ЛаЛонде — гитара
 Майк Торраро — гитара
 Майк Сус — ударные

Примечания 

Альбомы Possessed
Альбомы 1986 года
Альбомы Relativity Records